Холде́ево — деревня в сельском поселении Клементьевское Можайского района Московской области, в 5 км от Можайска, на левом берегу р. Москва. В деревне (при въезде со стороны шоссе) имеется небольшой продуктовый магазин. К Холдеево с разных сторон примыкают коттеджные посёлки.

В 800м от деревни проходит шоссейная дорога Тетерино — Руза. Подвесной пешеходный мост через Москва-реку связывает Холдеево с Большим Тёсовом.

Ойконим(название) происходит от имени-прозвища первопоселенца Халдей(Халда) -"наглый,бесстыжий,грубиян" или от фамилии владельца Халдеев, встречающейся в документах с давних времен (Халдеев, вотченник в Можайском уезде, ХV в., возможно владелец данного поселения). Ю.А.Федосюк  приводит в своем словаре русских фамилий иной вариант происхождения прозвища Халдей. По его версии, оно связано с названием народа халдеев, живущих в древнем Вавилоне и славившихся своей ученостью. Благодаря сказкам и легендам слово халдей якобы стало у русских символом понятия "чародей,прорицатель". Так появилось на Руси и личное имя Халдей. Но все же представляется более вероятным первый вариант возникновения прозвища , поскольку селение основанное чародеями , вряд ли могло быть многочисленным.   

Населённые пункты Можайского района